El banquete (), es un obra de arte hecho con tiza negra sobre papel azul, por el pintor italiano Giambattista Pittoni que es parte de la colección permanente del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles.

Referencias

Bibliografía 
 Zlatohlávek, Martin. Anton Kern, 1709-1747
 Prague : National Gallery, 2009
 Zava Boccazzi, Franca, Pittoni. L'opera completa, Venecia, Alfieri, 1979

Cuadros de Giambattista Pittoni
Cuadros de 1767